Władysław Czapliński (1878–1929) – polski rzeźbiarz
 Władysław Konrad Czapliński (1895–1940) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Władysław Czapliński (1905–1981) – polski historyk
 Władysław Andrzej Czapliński – profesor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN
 Władysław Czapliński – doktor medycyny, lekarz w KL Gusen